Лóїс Енн Тíлтон (, н. 1946 р.) — американська письменниця, авторка творів у жанрах наукової фантастики, фентезі, альтернативної історії та літератури жахливого (т. зв. «горору»).

Відома декількома великими романами про вампірів та сценаріями окремих епізодів серіалів «Вавилон-5» і «Зоряний шлях». Коротка проза публікувалася у різноманітних тематичних журналах, однак великого розголосу не набула.

Виняток становлять оповідання «Тиран Перикл» (), яка 2006 року здобула премію «Сайдвайз» із альтернативної історії, і коротка повість «Війна ґладіатора» (), у 2005 р. номінована на премію «Неб'юла».

Письменниця веде замкнутий спосіб життя, практично не спілкуючись із пресою. Мешкає в с. Ґлен-Еллін (округ Дью-Пейдж, штат Іллінойс, США).

Бібліографія

Романи

 «Зима вампірів» (. – Zebra/Pinnacle, 1990. – 320 p.);
 «Темрява на кризі» (. – Zebra/Pinnacle, 1993. – 286 p.);
 «Зрада» (. – L.: Pocket, 1994. – 280 p.), із циклу «Зоряний шлях»;
 «Обвинувачення» (. – L.: Boxtree, 1995. – 278 p.), із циклу «Вавилон 5»;
 «На штурм небес» (. – L.: Pocket, 1997. – 304 p.), із циклу «Зоряний шлях»;
 «Дівки і хлопці в ланцях» (. – NY: Baen Books, 1999. – 320 p.);
 «Вавилон 5. 1-а збірка» (. – L.: Boxtree, 1999. – ii + 760 p.), із циклу «Вавилон 5», написана у співавторстві із Джоном Ворнголтом ();
 «Написано трутизною» (. – Rockville: Wildside Press, 2000. – 145 p.);
 «Породження темряви» (. – Tulsa: Hawk Publishing Group, 2000. – 511 p.).

Коротка проза

 «На службі зла» ( // Bringing Down the Moon: 15 Tales of Fantasy and Terror / Ed. by Jani Anderson. - Space & Time, 1985. - PP. 119 – 133.);
 «Аватар» ( // Weird Tales. - 1988. - Fall. - PP. 97 – 105.);
 «До пороху» ( // Aboriginal Science Fiction. - 1989. - Nov/Dec.);
 «Розбійник» ( // Weird Tales. - 1989. - Spring/Fall.);
 «Кришталеві мури» ( // Space & Time. - 1989. - Winter.);
 «Система життєзабезпечення» ( // Aboriginal Science Fiction. - 1990. - Nov/Dec.);
 «Долоні» ( // Sword and Sorceress VI / Ed. by Marion Zimmer Bradley. - NY: DAW Books, 1990. - PP. 213 – 231.);
 «Квиління мартина» ( // Interzone. - 1991. - May.);
 «Едіт поміж тролів» ( // Sword and Sorceress VIII / Ed. by Marion Zimmer Bradley. - NY: DAW Books, 1991.);
 «Найдовша, найтемніша ніч» ( // Modnight Zoo. - 1991. - v1n6.);
 «Лялечка» ( // Borderlands 2 / Ed. by Thomas F. Monteleone. - Avon, 1991.);
 «Наречена солдата» ( // The Magazine of Fantasy & Science Fiction. - 1991. - Aug. - PP. 73 – 85.);
 «Справедливий і тривалий мир» ( // The Magazine of Fantasy & Science Fiction. - 1991. - Oct/Nov. - PP. 143 – 156.);
 «Переміни в мікрорайоні» ( // Dead End: City Limits / Ed. by David B. Silva & Paul F. Olson. - NY: St. Martin's Press, 1991. - PP. 119 – 140.);
 «Арістодем» ( // Amazing Stories. - 1991. - Dec. - PP. 53 – 58.);
 «Три злодії» ( // Aladdin: Master of the Lamp / Ed. by Mike Resnick & Martin H. Greenberg. - NY: DAW Books, 1992.);
 «Дванадцять лебедів» ( // The Magazine of Fantasy & Science Fiction. - 1992. - June. - PP. 87 – 101.);
 «Принцеса, яка танцювала до світанку» ( // Science Fiction Age. - 1993. - May.);
 «Весіннє вино» ( // Dark Seductions / Ed. by Alice Alfonsi & John Scognamiglio. - NY: Zebra Books, 1993.);
 «Посуха» ( // Midnight Zoo. - 1993. - v3n1.);
 «Спи, крихітко» ( // The Magazine of Fantasy & Science Fiction. - 1993. - Feb. - PP. 75 – 82.);
 «Викриття чорного чоловіка» ( // Amazing Stories. - 1993. - Nov. - PP. 40 – 45.);
 «Святилище» ( // Grails: Visitations of the Night / Ed. by Richard Gilliam, Martin H. Greenberg, Edward E. Kramer. - NAL/Roc, 1994.);
 «Голоси проклятих» ( // Weird Tales. - 1994. - Spring.);
 «Самотній вурдалак» ( // When Will You Rage / Ed. by Stewart Wieck. - White Wolf, 1994. - PP. 127 – 153.);
 «Смішний до смерті» ( // Science Fiction Age. - 1994.);
 «Прогалина» ( // Enchanted Forests / Ed. by Katharine Kerr & Martin H. Greenberg. - NY: DAW Books, 1995.);
 «Інша жінка» ( // Desire Burn: Women's Stories From the Dark Side of Passion. - NY: Carroll & Graf Publishers, 1995.);
 «Уламки похованих гріхів» ( // Adventures in the Twilight Zone / Ed. by Carol Serling. - NY: DAW Books, 1995.);
 «Крім одного живого сина» ( // Ancient Enchantresses / Ed. by Richard Gilliam, Kathleen M. Massie-Ferch, Martin H. Greenberg. - NY: DAW Books, 1995.);
 «Малі робітники» ( // 100 Wicked Little Witch Stories / Ed. by Stefan Dziemianowicz, Robert Weinberg, Martin H. Greenberg. - Barnes and Noble, 1995);
 «Свиняча зграя» ( // Witch Fantastic / Ed. by Mike Resnick & Martin H. Greenberg. NY: DAW Books, 1995. - PP. 76 – 83.);
 «Годувальниця» ( // 100 Wicked Little Vampire Stories / Ed. by Stefan Dziemianowicz, Robert Weinberg, Martin H. Greenberg. - Barnes and Noble, 1995.);
 «Павутиння чорного металу» ( // The World of Darkness: The Splendour Falls / Ed. by Erin E. Kelly. - White Wolf, 1995.);
 «Розбити мур» ( // Dragon Magazine. - 1995. - July (# 219). - P. 72.);
 «Навколішки при ньому» ( // Sisters in Fantasy / Ed. by Susan Shwartz & Martin H. Greenberg. - Roc, 1996. - PP. 89 – 98.);
 «Видіння пітьми» ( // The Time of the Vampires / Ed. by P. N. Elrod & Martin H. Greenberg. - NY: DAW Books, 1996. - PP. 11 – 21.});
 «Phaistides» // Warrior Enchantresses / Ed. by Kathleen M. Massie-Ferch & Martin H. Greenberg. - NY: DAW Books, 1996.;
 «Вид василіска» ( // Bruce Coville's Book of Spine Tinglers: Tales to Make You Shiver / Ed. by Bruce Coville. - NY: Scholastic, 1996. - PP. 114 – 124.);
 «My Naggilator» // Urban Nightmares / Ed. by Josepha Sherman, 1997.;
 «Відміни» ( // Aberations. - 1997. - August.);
 «Чекай на мене при місячному сяйві» ( // Highwaymen: Robbers and Rogues / Ed. by Jennifer Robertson, 1997. - PP. 247 – 259.);
 «Воєнне ремесло» ( // Alternate Generals / Ed. by Martin H. Greenberg, Roland J. Green & Harry Turtledove. - NY: Baen Books, 1998. - PP. 85 – 97.);
 «Диво при Саламіні» ( / battle Magic / Ed. by Martin H. Greenberg & Larry Segriff. - NY: DAW Books, 1998. - PP. 107 – 119.);
 «Зуби дракона» ( // Asimov's Science Fiction. - 1999. - Jan.);
 «Північ» ( // The Age of Reason: Stories For a New Millennium / Ed. by Kurt Roth. - Murphy: SFF Net, 1999.);
 «Чужа територія» ( // Bruce Coville's Alien Visitors / Ed. by Bruce Coville, 1999. - PP. 19 – 31.);
 «Громада науковців» ( / Asimov's Science Fiction. - 1999. - Sep. - P. 40.);
 «Розділ про те, що приходить як смеркне» ( // Realms of Fantasy. - 2000.), у співавторстві із Норін Дойл ();
 «Зрадник» ( // Treachery and Treason / Ed. by Laura Anne Gilman & Jennifer Heddle. - Penguin/Roc, 2000. - PP. 195 – 210.);
 «Анклав» ( // Asimov's Science Fiction. - 2000. - Sep. - P. 100.);
 «Танцювала богиня» ( // Graven Images: Fifteen Tales of Magic and Myth / Ed. by Nancy Kilpatrick & Thomas S. Roche, - NY: Ace Books, 2000. - PP. 50 – 71.);
 «Обмін бранцями» ( // Asimov's Science Fiction. - 2001. - Sep.);
 «Ми повернулися назад» ( // Bones of the World: Tales from Time's End / Ed. by Bruce Holland Rogers. - Murphy: SFF Net, 2001. - PP. 41 – 55.);
 «Тролі, велетні і людожери» ( // Realms of Fantasy. - 2001. - Aug.);
 «Мойра» ( // Realms of Fantasy. - 2002. - Dec. - PP. 56 – 62.);
 «Змій Ульф» ( // The Ultimate Dragon / Ed. by Byron Preiss. - ibooks, 2003. - PP. 33 – 43.);
 «Війна ґладіатора. Діалог» ( // Asimov's Science Fiction. - 2004. - June. - PP. 20 – 45.);
 «Люба мадам Міно» ( // The Many Faces of Van Helsing / Ed. by Jeanne Cavelos. - NY: Ace Books, 2004. - PP. 235 – 257);
 «Справа ахійянців» ( // The First Heroes: New Tales of the Bronze Age / Ed. by Noreen Doyle & Harry Turtledove. - NY: Tor Books, 2004. - PP. 319 – 335.);
 «Тиран Перикл» ( // Asimov's Science Fiction. - 2005. - PP. 88 – 104).

Премії

Українські переклади

Примітки

Посилання
 Лоїс Тілтон у Базі даних письменників-фантастів 

Наукові фантасти США
Автори альтернативної історії зі США
Англомовні письменники-фантасти
Лауреати премії «Кружний шлях»
Письменники фентезі США
Письменниці-фантастки